Племя Рогатое сердце () — наименование польской группы художников, основанной в 1929 году Станиславом Шукальским, эстетическим направлением которой был поиск вдохновения в культуре древних славян.

Девизом группы был лозунг «Любить и бороться». Группа прекратила своё существование в 1936 году, отметившись многочисленными выставками по всей Польше и публикациями в национальных художественной и общественной прессе. Члены группы принимали псевдонимы славянского языческого происхождения.

Группа издавала журнал «Krak», обложку которого украшал топожел. На страницах участники выступали с резкой критикой церкви и католической религии, коммунизма и с откровенными антисемитскими воззваниями.

Деятельность Племени Рогатого сердца значительно повлияла на творчество Юзефа Гославского.

Члены Племени Рогатое сердце 
 Шукальский, Станислав (Стах с Варты — псевдоним);
 Конарский, Мариан (Мажин из Кшешовиц);
 Страссберг, Норберт;
 Вацлав Боратинский (Працовит из Рыглиц);
 Брындза, Антоний (Земитруд из Кальварии);
 Фрончек, Францишек (Солнцеслав из Жолыни);
 Келбинский, Чеслав (Чешек из Замосьца);
 Глива, Станислав (Курханин из Слоцины);
 Жеховский, Стефан (Земин из Ксёнжа);
 Бишорский, Эдвард (Трудзин из Руды);
 Совицкий, Владислав (Владислав из Бежанова);
 Вылотек, Анджей (Анджей с Парчева);
 Стоберский, Мечислав (Мечислав из Мехова);
 Станько, Михал (Михал из Сосновца);
 Карвовский, Станислав (Станислав из Недзьведзя);
 Гавлак, Михал (Михал из Кракова);
 Хандезль, Эугениуш (из Закопане);
 Ковальский, Ежи (из Смандомира);
 Ковальский, Зигмунт (из Сосновца);
 Петшак, Роман (из Кракова);
 Становский, Станислав (из Самбора);
 Смешек, Фредерик (Щеповит из Кракова);
 Слюсарек, Антоний (Красовит из Ледницы).

Литература 
 Lechosław Lameński «Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce», Wydawnictwo KUL, Lublin 2007
 Вгору↑ Lechosław Lameński: Czy Józef Jan Gosławski mógł być uczniem Stacha z Warty Szukalskiego. W: Anna Rudzka: Józef Gosławski. Rzeźby, monety, medale. Wyd. 1. Warszawa: Alegoria, 2009, ss. 10-13. ISBN 978-83-62248-00-1.

Примечания

Ссылки 
 Szczep Rogate serce — документальный фильм
 Współczesny ruch neopogański w Europie

Творческие союзы Польши